Rabeljsko jezero je lahko:
 Rabeljsko jezero (jezero)
 Rabeljsko jezero (pravljica)